Гисланцони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гисланцони, Альберто (1892—1984) — композитор и музыковед.
 Гисланцони, Антонио (1824—1893) — прозаик, журналист и либреттист.